Sleepless - четвертий студійний альбом шведського пост-хардкор гурту Adept. Альбом був випущений 19 лютого 2016, під лейбом Napalm Records.

Список композицій